Вессен (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вессен, Леон (1905—1992) — бельгийский шашист, четырёхкратный чемпион Бельгии по международным шашкам.
 Вессен, Элиас (1889—1981) — шведский филолог-германист, профессор скандинавских языков в университете Стокгольма.